Herrdubbel vid Heineken Open 2010 spelades under 2010 års andra vecka. Marcus Daniell och Horia Tecău vann finalen. Turneringen ingick i herrarnas ATP-tour 2010.

Seedning 

  Bob Bryan   Mike Bryan (Första omgången)
  Lukáš Dlouhý   Leander Paes (Kvartsfinal)

<li>  Marcel Granollers   Tommy Robredo (Kvartsfinal)
<li>  Julian Knowle   Robert Lindstedt (Första omgången)

Lottning

Lottning

Källor 
 Lottning

Heineken Open 2010